Сен-Жени-де-Сентонж () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Жонзак. Население кантона на 2006 год составляло 7508 человек.

Код INSEE кантона — 1727. Всего в кантон Сен-Жени-де-Сентонж входят 16 коммун, из них главной коммуной является Сен-Жени-де-Сентонж.

Коммуны кантона 

 Буа: население — 447 чел.
 Шампаньоль: население — 515 чел.
 Клан (Шаранта Приморская): население — 323 чел.
 Клион (Шаранта Приморская): население — 750 чел.
 Живрезак: население — 57 чел.
 Лориньяк: население — 451 чел.
 Монак: население — 465 чел.
 Плассак: население — 547 чел.
 Сен-Дизан-дю-Гюа: население — 536 чел.
 Сен-Фор-сюр-Жиронд: население — 932 чел.
 Сен-Жени-де-Сентонж: население — 1185 чел.
 Сен-Жорж-Антиньяк: население — 406 чел.
 Сен-Жермен-дю-Сёдр: население — 372 чел.
 Сен-Грегуар-д’Арден: население — 126 чел.
 Сен-Пале-де-Фиолен: население — 241 чел.
 Сен-Сижимон-де-Клермон: население — 155 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта